Orthopelma är ett släkte av steklar som beskrevs av Taschenberg 1865. Orthopelma ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Orthopelma